Näcksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Näcksjön, Småland, sjö i Vetlanda kommun,  (14,5 ha)
Näcksjön, Västmanland, sjö i Surahammars kommun,  (14,6 ha)
Näcksjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (1,5 km²)
Näcksjön (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (56,5 ha)
Näcksjön (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (1,32 km²)
Näcksjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (18,8 ha)
Näcksjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn